Бе́зрук — украинская фамилия.
 Безрук, Галина Анатольевна (род. 1988) — украинская актриса театра и кино.
 Безрук, Дмитрий Андреевич (род. 1996) — украинский футболист, вратарь клуба «Черноморец» (Одесса).
 Безрук, Павел Фёдорович (1925 — ?) — украинский советский и компартийный деятель, депутат Верховного Совета СССР 7-8-го созыва.
 Безрук, Семён Фёдорович (1899—1955) — советский военачальник, генерал-майор артиллерии.
 Безрук, Степан Сидорович (1914—2002) — бригадир комплексной бригады плотников управления начальника работ № 859 строительного треста № 6 Хабаровского совнархоза, Герой Социалистического Труда.
 См. также 
 Безруки
 Безруких
 Безруков

 Примечания